Rebecca Smith (née en 1981), footballeuse néo-zélandaise
Rebecca Smith (née en 2000), nageuse canadienne
Becky Smith (née en 1959), nageuse canadienne